Frans Klein (Hilversum, 16 februari 1965) is directeur video van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hij is verantwoordelijk voor de programmering van NPO 1, 2 en 3, NPO Start, ZAPP en Zappelin en is voorzitter van BVN.

Klein begon zijn omroeploopbaan bij de VARA. Vanaf 1988 vervulde hij er diverse functies, in 2004 culminerend in de functie van media-directeur. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de fusie van de VARA met BNN tot BNNVARA per 1 januari 2014. In de loop van dat jaar werd hij benoemd tot directeur Televisie (directeur Video) van de NPO, als opvolger van Gerard Timmer.

Nederlandse Omroep Stichting
BNNVARA
VARA